Die Fotbollsallsvenskan 2005 war die 81. Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Sie startete am 9. April und endete am 23. Oktober. Schwedischer Meister wurde Djurgårdens IF, in die Superettan stiegen Landskrona BoIS, GIF Sundsvall und Assyriska Föreningen ab.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 
Der Drittplatzierte der Superettan spielte in der Relegation gegen den Drittletzten der Allsvenskan. Die Spiele fanden am 26. und 30. Oktober 2005 statt.

|}

Torschützenliste

Meistermannschaft Djurgårdens IF

Weblinks 
 Spielzeiten der Allsvenskan auf eu-football.info

Einzelnachweise 

2005
Fußballsaison 2005